Bussigny  – miasto i gmina w Szwajcarii, w kantonie Vaud, w dystrykcie Lozanna-Zachód. Liczy 9 603 mieszkańców (31 grudnia 2020).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Szwajcarski Urząd Statystyczny

Miejscowości w Szwajcarii
Gminy w kantonie Vaud
Miasta w kantonie Vaud